Canuel ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Canuel (* 1962), kanadischer Bogenschütze
 Eric Canuel (* 1964), kanadischer Regisseur
 Karol-Ann Canuel (* 1988), kanadische Radrennfahrerin